Ford Escort – autovettura della Ford prodotta tra il 1968 e il 2000
 Ford Escort - autovettura compact prodotta dalla Ford per il mercato nordamericano dal 1981 al 2003
 Ford Escort - autovettura prodotta dal 2015 dalla casa automobilistica statunitense Ford